Fort Willoughby, dans les îles Vierges des États-Unis.
 Fort Willoughby, au Suriname.